Гудогай — селище Островецького району Гродненської області.
 Гудогай — прикордонна залізнична станція Мінського відділення Білоруської залізниці.